Shingo Kunieda era il detentore e ha battuto in finale Nicolas Peifer che si è ritirato.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Maikel Scheffers (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

US Open 2010